Вишняк — славянская фамилия. Известные носители:
 Вишняк, Абрам Григорьевич (1893—1944) — российский издатель.
 Вишняк, Александр Иванович (род. 1956) — советский и украинский социолог.
 Вишняк, Виктор Васильевич (1944 — 1989) — советский актёр театра и кино, поэт.
 Вишняк, Вольф Владимир (1922—1972) — американский микробиолог.
 Вишняк, Мария Владимировна (род. 1960) — российский художник-пейзажист.
 Вишняк, Марк Вениаминович (1883—1976) — российский юрист, публицист.
 Вишняк, Роман Соломонович (1897—1990) — американский фотограф.
 Вишняк, Ярослав Васильевич (род. 1982) — украинский футболист, защитник.

См. также 
 Вишняки